Det finns flera personer med namnet Ralph Brown:

För den svensk-amerikanska skådespelaren född 1918, se Ralph Brown (1918-1997)
För den brittiska skådespelaren född 1960, se Ralph Brown (f. 1960)